Naselje u Srbiji:
 Osečina, naselje u sastavu općine Osečina, Kolubarski upravni okrug, Središnja Srbija

Općina u Srbiji:
 Osečina (općina), općina u Kolubarskom upravnom okrugu, Središnja Srbija